Дми́трий Кали́нин: Калинин, Дмитрий Анатольевич (род. 1978) — российский балалаечник, дирижёр.
 Калинин, Дмитрий Валерьевич (1966—2018) — российский театральный режиссёр, драматург и актёр, педагог.
 Калинин, Дмитрий Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Калинин, Дмитрий Иванович (1873—?) — генерал-майор. 
 Калинин, Дмитрий Семёнович (1910—1943) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 Калинин, Дмитрий (1987—2016) — латвийский триатлонист.